Tabard ist

 eine andere Schreibweise für das mittelalterliche Kleidungsstück Tappert, siehe Tappert (Kleidungsstück)
 ein berühmter Pub, der in den Canterbury Tales erwähnt wird
 der Name eines britischen U-Bootes, siehe HMS Tabard (P342)

Siehe auch: Tabart, Tabar